Алексаня́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Алексанян, Алексан Агабекович (1910—1991) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Алексанян, Аракси Назаровна (1924—2006) — советский передовик производства, почтальон, Герой Социалистического Труда (1971).
 Алексанян, Армен Гургенович — переводчик с египетского.
 Алексанян, Артак Левонович (род. 1991) — армянский и российский футболист.
 Алексанян, Арто Богданович (1892—1971) — советский эпидемиолог, академик АН СССР (1960).
 Алексанян, Артур Геворкович (род. 1991) — армянский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион (2016).
 Алексанян, Валерий Вазгенович (род. 1980) — армянский футболист.
 Алексанян, Василий Георгиевич (1971—2011) — вице-президент ЮКОСа.
 Алексанян, Вениамин Михайлович — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Алексанян, Геворг Степанович (род. 1964) — советский и армянский футболист.
 Алексанян, Диран (1881—1954) — франко-американский виолончелист и музыкальный педагог.
 Алексанян, Дустрик Акоповна — звеньевая колхоза «Лен уги» Октемберянского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Алексанян, Елена Ашотовна (1933—2008) — литературовед, профессор, исследователь в области сравнительного литературоведения, переводчик.
 Алексанян, Карен Гамлетович (род. 1984) — армянский футболист.
 Алексанян, Кристине (род. 1989) — армянская футболистка.
 Алексанян, Лерник Рафикович (род. 1952) — депутат армянского парламента.
 Алексанян, Марат Егорович (1949—2020) — министр юстиции Армении.
 Алексанян, Рубен Гарникович (род. 1990) — армянский тяжелоатлет.
 Алексанян, Самвел Лиминдрович (род. 1968) — армянский политический деятель и предприниматель.
 Алексанян, Тигран Игоревич (род. 1966) — президент НП «Национальный центр авиастроения» (Москва).
 Алексанян, Юрий Татевосович — академик АН Армении
Составные фамилии
 Алексанян-Петрович, Сергей (род. 1997) — украинский хоккеист.

Примечания